Mori (gemeente), een gemeente in Italië.
 Mori (Kazachs autonoom district), een Kazachs autonoom district in Xinjiang in de Volksrepubliek China.
 Mori (Shizuoka), een gemeente in de Japanse prefectuur Shizuoka.
 Mori (Hokkaido), een gemeente in de Japanse prefectuur Hokkaido.
 Scott Mori (1941), Amerikaanse botanicus
 Mori (familie), een Japanse familie
 Mori Terumoto, Japans heerser 
 Moure, de vestigingsplaats van Fort Nassau (Goudkust)